Lafontaine kan syfta på bland andra:

 August Lafontaine
 Don LaFontaine
 Henri La Fontaine
 Léonie La Fontaine
 Jean de La Fontaine
 Oskar Lafontaine
 Pat LaFontaine